{{Карточка университета США
 |название             = Корнеллский университет
 |изображение          = Cornell emblem.png
 |оригинал названия    = Cornell University
 |девиз                = «I would found an institution where any person can find instruction in any study» — Эзра Корнелл, 1865
Корне́ллский университе́т (, сокращённо Корне́лл) — один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в Лигу плюща.

Кампус данного университета находится в Итаке, штат Нью-Йорк (США). Университет был основан в 1865 году Эзрой Корнеллом, бизнесменом и одним из создателей телеграфной индустрии, а также Эндрю Уайтом, известным учёным и политиком. Университет является частным, но спонсируется и штатом Нью-Йорк. Университет состоит из семи колледжей, рассчитанных на бакалавриат, и семи отделений постдипломного образования (graduate schools: медицинский, ветеринарный факультеты, инженерный факультет, ориентированный на магистратуру,  находящихся в его основном кампусе. В каждом колледже свои собственные требования к абитуриентам и самостоятельные учебные программы. Университету также принадлежат два медицинских кампуса, один из них в Нью-Йорке, а второй в Education city («Городе образования»), находящемся в Катаре.

С самого основания принципами университета были: светский характер образования, допуск к образованию людей обоих полов, вне зависимости от их религиозных убеждений или расы. В настоящее время Корнелл насчитывает более чем  ныне живущих выпускников. За историю существования этого учебного заведения через него прошли 31 лауреат стипендии Маршалла, 28 лауреатов стипендии Родса, 41 лауреат Нобелевской премии. В данный момент проходят обучение 14000 студентов, 7000 учащихся постдипломных программ (магистратуры, докторантуры) из 50 штатов и 122 стран мира.

Специальность «Инженерная физика» (Engineering Physics) — одна из лучших образовательных программ университета, издание U.S. News & World Report неоднократно присуждало ей 1-е место в рейтинге инженерных программ со степенью бакалавра, в 2010 году — .

История 
Корнеллский университет был основан 27 апреля 1865 года, благодаря законопроекту Сената штата Нью-Йорк о предоставлении земли штата для нужд высших образовательных учреждений. Сенатор Эзра Корнелл предложил свою ферму в Итаке и  личных средств в качестве первоначального целевого фонда. Его инициативу поддержал другой сенатор, неплохо разбиравшийся в науке, по имени Эндрю Уайт, он и стал первым президентом формирующегося учебного заведения. В течение следующих трёх лет Уайт следил за строительством двух первых зданий и проехал по всему миру, чтобы привлечь студентов и преподавателей. Университет был открыт 7 октября 1868 года,  были зачислены уже на следующий день.

Скоро Корнелл стал символом научных инноваций, применяющих свои исследования не только на уровне теории, но и во вполне практической области, на территории собственного студенческого городка. Например, он стал одним из первых университетов, использующих электрическое освещение. Для того чтобы охватить им всю территорию кампуса, в 1883 году была запущена динамо-машина. Уже самые ранние выпуски Корнелла отличались активностью и сплочённостью. Здесь появился один из первых в стране Совет Попечителей, который управлялся выпускниками, неравнодушными к судьбе альма-матер.

Особенно интенсивный рост Корнелла наблюдался с началом Второй мировой войны, когда количество студентов подошло к текущему значению, примерно  человек. Естественно, такую армию студентов нужно было кому-то учить, поэтому к тому времени вырос количественно и профессорско-преподавательский состав, который стал насчитывать 3400 человек. Увеличился и спектр предлагаемых образовательных программ, хотя до сегодняшнего показателя в 4000 различных образовательных курсов тогда было ещё далеко.

Однако внимание к этому учебному заведению привлекалось не только высоким качеством образования, но и событиями, принимавшими драматический оборот. Так, в апреле 1969 года студенты, имеющие афроамериканское происхождение, захватили один из кампусов университета в знак протеста против бытовавшего, по их мнению, в учреждении расизма. В результате этой акции был отправлен в отставку президент Корнелла Джеймс Перкинс, и подверглась реконструкции вся система управления этим учреждением.

С 2000 года Корнелл активизировал свою деятельность на мировой арене, запустив несколько международных программ. В 2004 году университет открыл медицинский колледж в Катаре, ставший первой американской медицинской школой за пределами США. Кроме того, продолжается налаживание связей и обмен передовым опытом с основными научно-исследовательскими институтами Индии, Сингапура и Китайской Народной Республики. Корнелл с его высоким международным статусом именует себя «первым транснациональным университетом». В 2004 году, 9 марта, официальные лица от Корнелла и Стэнфорда заложили первый камень на строительстве нового международного центра, расположенного на израильско-иорданской границе.

Учебные программы 
По состоянию на 2020 год Корнеллский университет осуществляет обучение по следующим специальностям бакалавриата (т. н. .
 Африканистика
 Сельскохозяйственные науки
 Американистика
 Зоология
 Антропология
 Прикладная экономика и управление
 Археология
 Архитектура
 Азиатистика
 Астрономия
 Наука об атмосфере
 Биологическая инженерия
 Биология
 Биология и общество
 Биомедицинская инженерия
 Биометрия и статистика
 Химическая инженерия
 Химия и химическая биология
 Китаеведение и изучение стран Азиатско-Тихоокеанского региона
 Гражданское строительство
 Антиковедение
 Исследовательская программа колледжа (индивидуальная программа междисциплинарного характера для особо выдающихся студентов)
 Связь
 Сравнительная литература
 Информатика
 Дизайн и анализ окружающей среды
 Социология развития
 Науки и Земле и атмосфере
 Экономика
 Электротехника и вычислительная техника
 Прикладная физика
 Английский язык и литература
 Энтомология
 Окружающая среда и устойчивое развитие
 Энвироника (прикладная экология)
 Феминистские, гендерные и сексуальные исследования
 Текстиль и дизайн одежды
 Изящные искусства
 Наука о пище
 Французский язык и литература
 Немецкий язык и литература
 Глобальное и общественное здравоохранение
 Государственное управление
 История
 История архитектуры (только для студентов по обмену)
 История искусства
 Управление гостиницей
 Человеческая биология, здоровье и общество
 Развитие человеческого потенциала
 Искусства и науки (индивидуальная программа)
 Инженерия (индивидуальная программа)
 Производственные и трудовые отношения
 Наука об информации
 Информационная наука, системы и технология
 Междисциплинарные исследования
 Международное сельское хозяйство и развитие сельских районов
 Итальянский язык и литература
 Ландшафтная архитектура
 Лингвистика
 Материаловедение и инженерия
 Математика
 Машиностроение
 Музыка
 Изучение Ближнего Востока
 Наука о питании
 Исследование операций и инженерия
 Исполнительское искусство и медиаискусство
 Философия
 Физика
 Ботаника
 Политический анализ и управление
 Психология
 Религиоведение
 Антропология технологий
 Социология
 Испанский язык и литература
 Статистика
 Урбанистика и региональное планирование
 Виноградарство и виноделие
В Корнеллском университете также существуют программы высшего образования т. н. , приём к обучению по которым возможен только при наличии диплома о высшем образовании по какой-либо другой специальности. К их числу относятся, в частности, программы высшего юридического (J.D. degree program) и медицинского (M.D. degree program) образования. Корнеллский университет также осуществляет обучение по специальностям магистратуры, аспирантуры и докторантуры.

Дополнительное военное образование 
Студенты Корнеллского университета, являющиеся гражданами США, в период обучения в бакалавриате имеют возможность также пройти курсы подготовки офицеров резерва (ROTC). В университете действуют три обособленных учебных подразделения, готовящие офицеров, соответственно, для нужд Армии США (), Военно-морских сил США и Корпуса морской пехоты США (), для Военно-воздушных сил США ().

Кампусы университета

Кампус в Итаке 

Главный кампус Корнеллского университета находится на территории штата Нью-Йорк, на Восточном Холме города Итака. На момент основания университет располагал территорией в 0,85 км², выделенной для его нужд, на ферме Эзры Корнелла. Однако с течением времени данному учреждению стало тесно в столь камерных масштабах, поэтому сейчас территория кампуса в Итаке составляет примерно 3 км², охватывая холм, на котором строились первые здания, и немалую часть его окрестностей. Всего на этих трёх квадратных километрах расположено около 260 университетских зданий, разделённых между Центральным и Северным кампусами на вершине холма, Западным кампусом на склоне и Колледжтауном, к югу от Центрального кампуса. Центральный кампус располагает лабораториями, спортивными площадками, музеями, также именно на его территории базируются административные здания и почти все университетские здания с учебными аудиториями. Единственным жилым зданием на территории центрального кампуса остаётся Общежитие Юридической школы Корнелла. На территории северного кампуса находятся общежития первокурсников и аспирантов, специальные аудитории (студии, мастерские и т. п.), дома 25 братских организаций и здание сестринского студенческого объединения. В Колледжтауне находится два элитных общежития гостиничного типа и Центр Театрального Искусства Шварца. По соседству стоят местные многоквартирные дома, предприятия общепита и офисы коммерческих организаций.

Главный кампус примечателен беспорядочной планировкой и эклектичной архитектурной направленностью, среди зданий этого кампуса можно встретить построенные в готическом стиле, викторианском и неоклассическом стиле, а также в меньшем числе здания в интернациональном стиле, и в стиле архитектурного модернизма. Наиболее примечательные и выразительные с точки зрения архитектуры и убранства здания были построены до Второй мировой войны. Поскольку количество студентов с 1950 до 1970 года увеличилось более чем вдвое, с 7000 до , красотой и грандиозностью пренебрегли в пользу менее дорогих и быстро возводимых зданий. На территории университета можно увидеть как здания аккуратно выстроенные, с традиционным просторным четырёхугольным двором, так и здания, стоящие плотно, кучкой, без всякой гармонии. Все эти особенности стали следствием многочисленных и регулярно меняющихся генеральных архитектурных планов университетского городка.

Автором одного из самых первых архитектурных планов был Фредерик Олмстед, известный тем, что спроектировал Центральный Парк Нью-Йорка. Он предлагал строительство «Великой Террасы» — живописного парка, который должен был протянуться на расстояние около двух километров к озеру Кэйюгэ. Осуществись этот план, возможно, эта «Терраса» стала бы архитектурной жемчужиной Корнелла, такой, каким является Центральный Парк для Манхеттена, но данный план был отвергнут администрацией в пользу других проектов. Тем не менее, и без «Великой Террасы» на территории университета находится немало примечательных мест, среди которых несколько зданий, включённых в Национальный реестр исторических мест США.

Кампус в Итаке располагается в долине Пальчиковых озёр, на Восточном Холме, оттуда открывается потрясающий вид на окрестности, в том числе на озеро Кэйюге, длина которого более 60 километров. Реки двух каньонов — Фолл-Крик-Джордж и Каскадилла-Дордж, находящиеся на границе Центрального Кампуса, — являются популярными местами для купания, особенно в летний период. Также университету принадлежат Корнеллские Плантации, с ботаническим садом, в котором цветут цветы, растёт много деревьев и блестят озёра, к которым студенты проложили ухоженные тропинки.

Не забывает Корнеллский университет и о проблемах окружающей среды, стремясь снизить до минимально возможного уровня отрицательное воздействие на неё. В 2009 году новая система газового отопления позволила полностью отказаться от использования угольной котельной, что привело к сокращению выброса углерода в атмосферу на 7 % по сравнению с уровнем 1990 года, и уменьшить выделение углекислого газа на 75 000 тонн в год. Возможности газовой электростанции удовлетворяют на 15 % потребность кампуса в электричестве и, в перспективе, университетская ГЭС на реке в каньоне Фолл-Крик-Джордж обеспечит ещё 2 %. Также наград заслужила проектируемая университетская система кондиционирования, которая позволит экономить до 80 % электроэнергии, по сравнению с традиционной. В 2007 году Корнелл основал Центр экологически устойчивого будущего. Университет получил оценку «A-» от комиссии, оценивающей университетские инициативы в области экологии и защиты окружающей среды, что бесспорно является знаком признания качества работы ВУЗа в этом направлении.

Кампусы в Нью-Йорке 

В городе Нью-Йорк располагается медицинский кампус Корнеллского университета, также называемый Вейл Корнелл; он находится в районе Верхний Ист-Сайд, на острове Манхеттен. Этот кампус имеет также два подразделения: это Медицинский колледж Вейл Корнелл и Медицинская аспирантура Вейл Корнелл, кроме того, под руководством университета с 1927 года находится Нью-Йоркская пресвитерианская больница.

В скором времени, в черте города Нью-Йорк, помимо Медицинского кампуса, Корнелл возведёт другой, на этот раз Технический Кампус: 19 декабря 2011 года Корнеллский университет совместно с Израильским Технологическим Институтом выиграли конкурс на строительство в Нью-Йорке Технического кампуса университета. Конкурс на это право был устроен мэром города, Майклом Блумбергом, чтобы привлечь предпринимателей и инвесторов в высокотехнологичный сектор экономики города. Победу этой совместной заявке обеспечило то, что, согласно проекту, стороны возведут передовой во всех отношениях кампус для студентов и аспирантов инженерно-технических специальностей на острове Рузвельта, площадь кампуса будет составлять примерно в 195 000 м². Сейчас над проектом первого здания работает архитектор Том Мейн, строительство планируется начать в 2014 и закончить в 2017, к началу учебного года.

Кроме Медицинского Центра и будущего Технического кампуса, в Нью-Йорке находятся и местные офисы обслуживающих программ Корнелла. Городская программа научных кадров Корнелла поощряет студентов, работающих в коммунальных организациях города, занимающихся социальной работой с Нью-Йоркскими бедными семьями, трудными детьми, а также студентов-волонтёров. Колледж Социальной Экологии Корнелла, вместе с Сельскохозяйственно-естественно научным колледжем Корнелла предоставляют для студентов возможности работать в сфере садоводства или строительства вместе с Корнеллской службой распространения знаний. Студенты Школы Трудовых отношений при Корнеллском Университете занимаются анализом рынка труда для работодателей, профсоюзов, политиков и в интересах всего трудоспособного населения. Технический колледж, находящийся на Манхеттене, в Финансовом квартале города, занимается в том числе исследованием бизнес-решений, финансовых операций и вопросами логистики, что тоже имеет спрос в городе. У Колледжа Архитектуры, Искусства и Планирования на Манхэттенском Вест-Стрит, возле Юнион-сквер имеются собственные студии и залы, которые используются для лекций и семинаров.

Кампус в Катаре 
В Эдьюкейшн-сити, близ столицы Катара — города Дохи, находится филиал Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, который был открыт в 2004 году, став первым американским медицинским учебным учреждением за пределами США. Этот колледж реализует программу расширения международного влияния университета, являясь совместной инициативой университета и правительства Катара, которое заинтересовано в улучшении качества образования и медицинского обслуживания в стране. Наряду с полным, четырёхлетним образованием, Колледж в Катаре предлагает также студенческую двухлетнюю программу интернатуры, введённую с сентября 2002 года и ставшую первым камнем в программе совместного обучения, в высшем образовании Катара.

Данное учебное заведение отчасти финансируется правительством Катара через Qatar Foundation, который инвестировал 750 млн. $ в его строительство. Благодаря этому ныне колледж располагается в двух объёмных двухэтажных зданиях, спроектированных Аратой Исодзаки. В 2004 году Qatar Foundation объявил о строительстве рядом с колледжем Специальной Учебной Больницы на 350 койко-мест. Её строительство в настоящий момент ведётся, и ввод в эксплуатацию планируется в ближайшие несколько лет.

Другие объекты 
Корнеллский университет владеет большим количеством объектов по всему миру. Одним из наиболее любопытных сооружений является Обсерватория Аресибо в Пуэрто-Рико. На сегодняшний день там находится крупнейшей в мире радиотелескоп, 23 сентября 2008 года этот объект включён в Национальный реестр исторических мест США.

Студенческая жизнь

Деятельность учащихся 
На ноябрь 2012—2013 учебного года в Корнеллском университете было зарегистрировано 897 студенческих организаций. У них разные интересы и направления деятельности, есть любители экстремальных сплавов (каякинга), реконструкторы рыцарских турниров, разнообразные спортивные клубы, творческие, театральные труппы, политические дискуссионные клубы, самостоятельные студенческие газеты, организации шахматистов, любителей компьютерных игр и прочие клубы, объединения, кружки. Все они финансируются факультетами, студенческими организациями самоуправления, выпускниками, аспирантами и другими университетскими организациями с суммарным бюджетом в 3 млн. долларов США — ежегодно.
Корнеллский университет является вотчиной многих студенческих братств и сестринских обществ, всего в них состоит 33 % студентов мужского пола и 24 % студенток. Студенческое братство Альфа Фи Альфа (ΑΦΑ), созданное в 1906 году, стало первой созданной в университете «организацией греческих букв», к слову, изначально учреждённой как афроамериканское объединение.

Студенческие братства Корнелла занимаются общественными работами, популяризацией данного движения среди студентов и учащихся, а также жертвуют деньги на благотворительность. Однако деятельность их членов не всегда является исключительно гуманной, администрация ВУЗа неоднократно выражала недовольство деятельностью некоторых братств, чьи выходки порой приводили к судебным искам и исключению из университета. Чаще всего происходят инциденты, связанные с порчей имущества учебного заведения, дискриминацией при приёме в организацию, а также случаи дедовщины, в том числе ритуальной.

Случаи неправомерного поведения студентов, преподавателей и сотрудников рассматриваются Судебным администратором назначаемым Системой Правосудия Корнелла. Однако дела, когда студенты обвиняются за неуспеваемость или нарушение устава учебного учреждения, рассматриваются другой инстанцией, и для защиты своих прав студент имеет право на адвоката, который как правило назначается из числа студентов Корнеллской Юридической Школы. При рассмотрении дел в той и другой инстанции обвиняемые студенты имеют право не давать показаний против себя, что является очень важной особенностью системы правосудия данного учебного заведения.

Газеты и радио 
На территории Корнелла ведут вещание собственные радиостанции и издаются студенческие газеты, среди которых ярко выделяется The Cornell Daily Sun, являющаяся старейшей независимой студенческой газетой США. Среди прочих, на территории университета печатаются юмористические, новостные, и документальные издания. Особо хотелось бы выделить ежегодный журнал Cornellian, собственными силами издаваемый одноимённой студенческой организацией, в нём публикуются лучшие фотографии, статьи о студенческой жизни, отчёты со спортивных мероприятий, прошедшего года, а также традиционные портреты студентов выпускающихся в конце учебного года. Этот журнал имеет ряд наград в области журналистики, среди которых, например престижная Премия Бенджамина Франклина для печатных изданий, которую не удавалось больше получить ни одному студенческому изданию из Лиги Плюща.

Жилищные условия 
Жилые корпуса Университетского городка в Итаке разделены между тремя районами: Северным кампусом, Западным Кампусом и Колледжтауном. С 1997 года Западный кампус населяют в основном студенты, обучающиеся по обмену и старшекурсники, тогда как Северный кампус почти полностью отдан для нужд студентов первого курса. В Корнеллском университете 67 студенческих организаций греческих букв (братств и сестринств), 54 из них имеют свои резиденции на территории главного кампуса, всего, если брать общее число членов этих организаций, то приблизительно 42 % из них живут в этих резиденциях — домах братства, а это, ни много ни мало, примерно полторы тысячи студентов или 9 % от численности обучающихся по программе бакалавриата. Этот показатель мог бы быть ещё выше, но студентам-первокурсникам в течение первого семестра запрещают присоединяться к братствам.

На территории Кампуса в Итаке есть места проживания студентов, повышающих квалификацию, и аспирантов. Последним, в зависимости от их семейного положения порой даже предоставляется жильё, достаточное для молодой семьи. На территории кампуса есть и многоквартирные дома, особенно много их в Колледжтауне; в них желающие могут снимать или даже покупать апартаменты.

Система общественного питания Университета в 2008 году оценивалась как 11-я в рейтинге среди ВУЗов США. На территории университета находится около 30 точек общественного питания, разнообразие меню и качество блюд во многих из них не уступает ресторанному.

Традиции Корнеллского университета 

Корнеллский университет известен своей богатой культурой и обычаями.

Важной их составляющей являются праздники, как общеамериканские, так и местные, самобытные, среди которых наиболее широко отмечаемыми являются Slope Day (День Весны), отмечаемый в последний день учёбы весеннего семестра, и День Дракона, являющийся одной из старейших традиций ВУЗа, празднуемый ежегодно с 1901 года, как правило, одновременно с Днём Святого Патрика. Примерно за неделю до торжества студентами-архитекторами создаётся символический дракон, и в день праздника его сначала церемониально проносят по площади Центрального Кампуса, а затем сжигают вместе с прикреплёнными к нему язвительными записками.

Есть в данном заведении и своя мифология. Согласно одной из наиболее расхожих легенд, если девственница пройдёт по университетской Площади Искусств в полночь, то скульптуры Эзры Корнелла и Эндрю Уайта сойдут со своих постаментов и, встретившись в центре этой площади, обменяются рукопожатием, поздравляя друг друга с тем, что ещё не перевелись целомудренные студенты. Есть и другой, не менее популярный миф, согласно которому, если молодая пара пересечёт навесной мост в Итаке, рядом с Северным кампусом университета, и после его прохождения девушка откажется от поцелуя своего возлюбленного, то мост обрушится. Если же поцелуй состоится, то пару ждут долгие годы вместе.

В студенческом сообществе бытуют рассказы о некоторых розыгрышах, ставших легендарными. К двум таким относятся случаи, когда неизвестными шутниками на шпиль университетской башни МакГроу, высота которой составляет 52,7 м, в 1997 году была надета 27-килограммовая тыква, а в 2005 году на том же шпиле оказался одет диско-шар. Наём специального крана для снятия этого шара обошёлся университету в 20 000$. Поскольку к вершине этой башни нет ни лестниц, ни других возможностей для доступа, то, каким образом эти предметы были надеты на шпиль, остаётся загадкой по сей день.

Известные учёные, учившиеся или работавшие в Корнелле

Нобелевские лауреаты

По физике 
Учились:
 Раби, Исидор Айзек
 Глэшоу, Шелдон Ли
 Вайнберг, Стивен
 Ошеров, Дуглас

Работали:
 Фейнман, Ричард Филлипс
 Бете, Ханс Альбрехт
 Альфвен, Ханнес
 Шриффер, Джон Роберт
 Вильсон, Кеннет
 де Жен, Пьер Жиль
 Ли, Дэвид Моррис
 Ричардсон, Роберт Колман

По химии 
Работали:
 Дебай, Петер Йозеф Вильгельм
 Самнер, Джеймс Бетчеллер
 дю Виньо, Винсент
 Эйген, Манфред
 Флори, Пол Джон
 Хофман, Роалд
 Таубе, Генри

По физиологии и медицине 
Учились:
 Бидл, Джордж Уэлс
 Холли, Роберт
 Мак-Клинток, Барбара
 Шостак, Джек

Работали:
 Гассер, Герберт Спенсер
 Липман, Фриц Альберт
 Медавар, Питер Брайан
 Хартлайн, Холден Кеффер
 Корана, Хар Гобинд
 Ферчготт, Роберт
 Грингард, Пол

По экономике 
Учились:
 Фогель, Роберт
 Роберт Энгл

Работали:
 Сен, Амартия

Другие известные учёные 
В Корнелле также обучались или работали известные физики Дайсон, Солпитер, Торн, математики Дынкин и Маклейн, химик Крафтс, астроном и популяризатор науки Карл Саган, инженер и изобретатель Уилсон Грэйтбатч, историк Уолтер Лафибер, зоолог Дональд Гриффин, невропатолог Джозеф Хаим Глобус и другие. Историк и литературовед Мозес Койт Тайлер, работая на историческом факультете университета, в 1881 году стал первым профессором американской истории в США.

В 1948—1958 гг. в Корнелле преподавал русскую и мировую литературу Владимир Набоков, здесь, в Итаке, был написан наиболее известный из его романов — «Лолита» (1955). Также в университете преподавал эмигрировавший из СССР в США русский писатель, драматург и философ Юрий Мамлеев. Почётным профессором физики является Орлов Юрий Фёдорович, работавший в университете с 1987 по 2015 год.

Первым гражданином Бутана, окончившем Корнеллский университет, стал Льендуп Дорджи (1935—2007).

См. также 
 Выпускники Корнелла
 Издательство Корнеллского университета

Примечания

Литература 
 
 Bishop M. G. A history of Cornell. Ithaca; N. Y., 1962
 Parsons K. C. The Cornell campus: a history of its planning and development. Ithaka; N. Y., 1968.

Ссылки 
 

Ассоциация американских университетов
Ускорительные центры